Čerkijara ima više značenja:
 Čerkijara (Pavija)
 Čerkijara (Rijeti)
 Čerkijara (Teramo)